

Селище міського типу:
 Першотравневе — Житомирська область, Коростенський район
Села:
 Першотравневе — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Першотравневе — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Першотравневе — Житомирська область, Коростенський район, Малинська міська громада
 Першотравневе — Житомирська область, Коростенський район, Ушомирська сільська громада
 Першотравневе — Запорізька область, Василівський район, Василівська міська громада
 Першотравневе — Запорізька область, Василівський район, Михайлівська селищна громада
 Першотравневе — Запорізька область, Мелітопольський район
 Першотравневе — Запорізька область, Пологівський район
 Першотравневе — Київська область, Броварський район
 Першотравневе — Київська область, Білоцерківський район
 Першотравневе — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Першотравневе — Миколаївська область, Баштанський район
 Першотравневе — Одеська область, Ізмаїльський район
 Першотравневе — Одеська область, Одеський район
 Першотравневе — Одеська область, Роздільнянський район 
 Першотравневе — Полтавська область, Лубенський район
 Першотравневе — Полтавська область, Миргородський район
 Першотравневе — Полтавська область, Полтавський район, Зіньківська міська громада
 Першотравневе — Полтавська область, Полтавський район, Чутівська селищна громада
 Першотравневе — Сумська область, Конотопський район
 Першотравневе — Сумська область, Охтирський район
 Першотравневе — Сумська область, Сумський район
 Першотравневе — Харківська область, Богодухівський район
 Першотравневе — Харківська область, Ізюмський район, Савинська селищна громада
 Першотравневе — Харківська область, Куп'янський район
 Першотравневе — Харківська область, Красноградський район
 Першотравневе — Харківська область, Чугуївський район, Зміївська міська громада
 Першотравневе — Харківська область, Чугуївський район, Печенізька селищна громада
 Першотравневе — Херсонська область, Бериславський район
 Першотравневе — Херсонська область, Генічеський район
 Першотравневе — Хмельницька область, Хмельницький район
 Першотравневе — Черкаська область, Золотоніський район

 Першотравневе — колишнє село у Буринському районі Сумської області
 Першотравневе — колишнє село у Роменському районі Сумської області
 Першотравневе — колишня назва села Хандобоківка, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район
 Першотравневе — радянська назва села Лешків, Львівська область, Червоноградський район
Селища:
 Першотравневе — Житомирська область, Бердичівський район
 Першотравневе — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Першотравневе — Сумська область, Сумський район
 Першотравневе — Харківська область, Богодухівський район, Богодухівська міська громада
 Першотравневе — Харківська область, Богодухівський район, Золочівська селищна громада
 Першотравневе — Харківська область, Ізюмський район
 Першотравневе — Харківська область, Харківський район

 Першотравневе — колишня назва селища Мангуш, Донецька область, Мангушський район (1946—1995)
 Першотравневе — колишня назва селища Моквин, Рівненська область, Березнівський район (1962—1990)

Див. також 
 Мангушський район
 Першотравенськ (значення)
 Першотравневий масив
 Першотравнева сільська рада
 Першотравневий провулок
 Первомайське